Davor Crnobori (športski djelatnik)
Davor Crnobori (športski ribolovac)